Název Mitrov má více sídel:
 Mitrov (Uhlířské Janovice) – část města Uhlířské Janovice v okrese Kutná Hora
 Mitrov (Strážek) – část obce Strážek v okrese Žďár nad Sázavou
 Mitrov (hrad) – zřícenina hradu u obce Strážek v okrese Žďár nad Sázavou
 Mitrov (zámek)
 Mitrov (Třebechovice pod Orebem) – základní sídelní jednotka města Třebechovice pod Orebem v okrese Hradec Králové

Externí odkazy